Иван Васильевич Ларин (7 января 1926 — 1 ноября 1986) — советский футболист, нападающий и полузащитник, футбольный тренер. Мастер спорта СССР, заслуженный тренер РСФСР.

Биография 
Воспитанник юношеской команды «Сталинец» (Москва). В первые послевоенные годы выступал в классе «Б» за московские «Трудовые резервы».

В 1948 году перешёл в московский «Локомотив». Дебютный матч в классе «А» сыграл 2 мая 1948 года против киевского «Динамо». Первый гол в высшей лиге забил 22 августа 1948 года в ворота ленинградского «Зенита». В 1951 году играл в классе «А» за ВМС (Москва), а в 1952 году — в классе «Б» за эту же команду, переведённую в Ленинград. С 1953 года до конца карьеры в командах мастеров снова играл за «Локомотив».

Всего в высшей лиге сыграл 161 матч и забил 7 голов.

В 1957 году был играющим тренером коллектива физкультуры «Локомотив» (Бабушкин), затем возглавлял московские команды КФК «Вагоноремонт» и «Крылья Советов», а также клуб чемпионата Луганской области «Шахтёр» (Кадиевка).

Работу с командами мастеров начал в 1968 году в душанбинском «Энергетике» (позднее — «Памир»). Затем возглавлял «Уралмаш», «Нефтяник» (Фергана), «Спартак» (Орджоникидзе), «Волгарь», «Уралан».

Скончался 1 ноября 1986 года на 61-м году жизни.

Примечания

Ссылки 
 ГВАРДЕЙЦЫ «ЛОКОМОТИВА»

Футболисты СССР
Игроки ФК СКИФ Москва
Игроки ФК «Локомотив» Москва
Игроки ФК ВМС Москва
Футбольные тренеры СССР
Тренеры ФК «ЦСКА-Памир»
Тренеры ФК «Урал»
Тренеры ФК «Нефтчи» Фергана
Тренеры ФК «Алания»
Тренеры ФК «Волгарь»
Тренеры ФК «Уралан»